El término Argolibio puede hacer referencia a:

 Argolibio (lugar), lugar del concejo de Amieva, Principado de Asturias, España.
 Argolibio (parroquia), parroquia, situada dentro del dicho concejo, donde se encuentra este lugar.